Croisilles ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

 Croisilles (Calvados) im Département Calvados
 Croisilles (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Croisilles (Orne) im Département Orne
 Croisilles (Pas-de-Calais) im Département Pas-de-Calais